Standort steht für

 die eigene Position auf der Erde, siehe Standort
 Standort (Bibliothek), in Katalogen verzeichneter Buch- oder Medienstandort innerhalb einer Bibliothek oder eines Bibliotheksnetzwerks, siehe Bibliothek #Benutzung
 Standort (Bundeswehr), politische Gemeinde, in der eine Bundeswehr-Dienststelle liegt
 Standort (Ökologie), die lokalen pflanzenökologischen Gegebenheiten
 Standort (Zeitschrift), Fachzeitschrift für angewandte Geographie
 Funkstandort, der Ort einer Funkstation im Amateurfunk
 Militärstandort, siehe Garnison
 Produktionsstandort, der Ort, an dem sich die Produktionsanlagen einer Industrie befinden, siehe z. B. die Liste von Produktionsstandorten in der Automobilindustrie
 Unternehmensstandort, der Ort, an dem sich der Sitz eines Unternehmens befindet
 Wirtschaftsstandort, gegebene wirtschaftliche Wachstumsbedingungen in einem umschriebenen geografischen Raum

Siehe auch:
 Standpunkt, Lokalität
 Stützpunkt
 Vermessungspunkt